Klas Eriksson med olika stavningsvarianter kan syfta på:

 Claes Eriksson (född 1950), svensk skådespelare och regissör, medlem i humorgruppen Galenskaparna & After Shave
 Claes Eriksson (fotbollstränare) (född 1958), svensk fotbollstränare
 Claes Ericson (född 1977), svensk författare och förläggare
 Clas Eriksson (född 1973), svensk ishockeyspelare och -tränare
 Klas Eriksson (skådespelare) (född 1985), svensk skådespelare och komiker

Se även 
 Nicolaus Erici